Assane Ndoye (1996) – cestista francese
 Birama Ndoye (1994) – calciatore senegalese
 Ibou Ndoye (...) – artista senegalese
 Issa Ndoye (1985) – calciatore senegalese
 Kéné Ndoye (1978-2023) – ex lunghista e triplista senegalese
 Mamadou Ndoye Douts (1973) – artista senegalese
 Ndouty Ndoye (1966) – ex cestista senegalese
 Youssou Ndoye (1991) – cestista senegalese

Pagine correlate
N'Doye